Dans le langage courant, le mot jambe désigne les membres inférieurs des hommes dans leur totalité. En médecine, le terme est plus restrictif : la jambe est la partie allant du genou à la cheville.

Le mot jambe peut également désigner :
 la jambe d'un pantalon ;
 la jambe d'un cheval (anatomie du cheval) ;
 la jambe en hiéroglyphe égyptien ;
 la partie d'un verre allant du pied jusqu'au ballon ;
 la trace laissée dans un verre par un vin ;
 la jambe : en architecture et construction, c'est un pilier de pierre de taille élevé aplomb dans un mur de maçonnerie ;
 la partie métallique qui relie la roue au fuselage d'un avion, et fait donc partie du train d'atterrissage.

Voir aussi 

 Jambes en Belgique.